Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste est le titre de plusieurs tableaux :
 Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste d'Alonso Berruguete (1512-1517) ;
 Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste de Bernardino Luini (1527) ;
 Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste du Caravage, conservé à Londres (v. 1607) ;
 Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste du Caravage, conservé à Madrid (v. 1609).